Bertheau ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bertheau (* 1982), deutsche Schauspielerin
 August Bertheau (1799–1881), Tabak- und Zigarrenfabrikant sowie Stadtverordneter in Potsdam

 Ernst Bertheau (1812–1888), deutscher Orientalist
 Friedrich Bertheau (1851–1919), deutscher Historiker und Pädagoge
 Julien Bertheau (1910–1995), französischer Schauspieler und Regisseur
 Lorenz Bertheau (1886–1968), deutscher evangelischer Pfarrer
 Martin Bertheau (1882–1946), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Paul Bertheau (1873–1956), deutscher Ingenieur und Leiter des Deutschen Arbeitsschutzmuseums
 Theodor Bertheau (1800–1892), deutscher Advokat und Rechtspolitiker
 Werner Bertheau (1906–1997), deutscher Verwaltungsjurist

und der Geburtsname von
 Caroline Fliedner, geb. Bertheau (1811–1892), Vorsteherin der Diakonissenanstalt Kaiserswerth

Siehe auch:
 Berteau
 Berteaut
 Berto
 Berthod